Amil hlorid se može odnositi na bilo koji od monohlorisanih derivata izomera pentana. Oni imaju molekulsku formulu C5H11Cl.

 tert-Amil hlorid
 1-Hloropentan (n-amil hlorid)
 2-Hloropentan
 3-Hloropentan
 1-Hloro-3-metilbutan (izoamil hlorid)